Натуральне число 1456
 1456 рік до нашої ери
 1456 рік нашої ери